Henry Brooke  kan syfta på bland andra:

* Henry Brooke, 11:e baron Cobham (1564–1618), engelsk peer
 Henry Brooke (1703–1783), irländsk romanförfattare och dramatiker
 Henry Brooke, baron Brooke av Cumnor (1903–1984), brittisk konservativ politiker